Kuskchampion eller körsvenschampion kallas den travkusk som tagit flest antal segrar under året. Inom svensk travsport finns det ligor inom det allsvenska kuskchampionatet (flest antal segrar på svenska banor totalt under året) och banchampionat för varje svensk travbana (flest antal segrar på den specifika banan under året).

Fram till 2015 fick vinnaren av titeln allsvensk kuskchampion en guldhjälm att köra i. På hästgalan 2016 meddelade Svensk Travsport att guldhjälmen ska pensioneras, och att Björn Goop kommer erbjudas att permanent köra i guldhjälmen, då denne tagit tolv raka titlar.

Allsvenska kuskchampions

2017

Allsvenska kuskligan

Banchampionat

2018

Allsvenska kuskligan

Banchampionat

2019

Allsvenska kuskligan

Banchampionat

2020

Allsvenska kuskligan

Banchampionat

2021

Allsvenska kuskligan

Banchampionat

Referenser

Externa länkar
Svensk Travsport: Topplistor

Utmärkelser inom svensk travsport